Luderbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:

 Luderbach (Hauserbach), rechter Zufluss des Hauserbachs bei Losenried, Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Luderbach (Kollbach), rechter Zufluss der Kollbach in Roßbach (zum Vilskanal), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Luderbach (Main, Kleinwernfeld), linker Zufluss des Mains im Stadtteil Kleinwernfeld, Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Luderbach (Main, Niederrad), Alternativname des Königsbachs, linker Zufluss des Mains im Stadtteil Niederrad, Frankfurt, Hessen
 Luderbach (Rott), rechter Zufluss eines Nebenlaufs der Rott bei Luderbach, Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

von Ortschaften:
 Luderbach (Bayerbach), Dorf der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Luderbach (Roßbach), Einöde der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Ludelbach
 Ludergraben
 Luterbach